Pak Chol-Jin (em coreano: 박철진; – Pyongyang, 5 de setembro de 1985) é um futebolista norte-coreano que atua como volante, Atualmente defende o Amrokgang da Coreia do Norte.

Ligações externas
Perfil no ZeroZero 
Perfil em FIFA.com 

Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Naturais de Pyongyang